Enrico I di Lorena, duca di Guisa (1550-1588)
Enrico II di Lorena (1563-1624)
Enrico di Lorena-Harcourt (1601-1666)
Enrico II di Lorena, duca di Guisa (1614-1664)
Enrico di Lorena, conte di Brionne (1661-1713)